Гран-при ФИДЕ среди женщин 2015/2016 — серия из пяти шахматных турниров.

Победители

Результаты

Ссылки 
 Официальная страница турнира в Монте-Карло
 Официальная страница  турнира в Тегеране
 Официальная страница турнира в Батуми
 Официальная страница турнира в Чэнду
 Официальная страница турнира в Ханты-Мансийске